AMK kan syfta på:

 AMK –  Försvarsmaktens största orkester, se Arméns musikkår
 AMK – ett svenskt poddradioprogram på iTunes och Acast som spelades in mellan juli 2012 och november 2015, se Alla mina kamrater
 AMK Corporation – ett tidigare amerikanskt företag
 Turun AMK – en finländsk yrkeshögskola, se Åbo yrkeshögskola